Maniero è un cognome italiano diffuso soprattutto in Veneto.

Diffusione 
In Italia ci sono 541 famiglie aventi il cognome Maniero, così ripartite per regione: 
  Veneto, 402
  Lombardia, 59
  Piemonte, 34
  Lazio, 15
  Friuli-Venezia Giulia, 10
  Campania, 8
  Trentino-Alto Adige, 4
  Emilia-Romagna, 2
  Liguria, 2
  Puglia, 2
  Abruzzo, 2
  Umbria, 1

Il cognome è anche diffuso in altri Stati e territori, scritti in ordine di presenze:
 Stati Uniti d'America 
 Algeria
 Spagna 
 Francia
 Brasile 
 Paesi Bassi
 Nuova Caledonia 
 Tunisia

Origini del nome 
Si presume che il cognome Maniero derivi dal nome medievale germanico Mainerius, da magin e haria, che significa forte nelle armi o nell'esercito.
Tracce di questo antroponimo si trovano in atti processuali del 1485 in provincia di Sondrio, precisamente a Bormio.

Persone 
 Enrico Maniero, ex calciatore italiano
Felice Maniero, criminale italiano
Filippo Maniero, allenatore ed ex calciatore italiano
Alvise Maniero, politico italiano
Riccardo Maniero, calciatore italiano

Note

Collegamenti esterni 

Cognomi italiani